Римский театр — многозначный термин.

 Римский театр — античный театр, который имеет своим образцом театр греческий, хотя в некоторых чертах и отличается от него.
 Римский театр — античный римский театр, построенный в Вероне в последней четверти I века н. э. 
 Римский театр — античный амфитеатр в Картахене.
 Римский театр — античный римский театр, построенный в античном городе Эмерита Аугуста.
 Римский театр — римский театр в античном городе Пальмира, расположенном в одном из оазисов в Сирийской пустыне.